Золотинка — посёлок городского типа в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) России.  Образует Городское поселение посёлок Золотинка.

География 
Посёлок расположен в Южной Якутии.

Расстояние до районного центра 73 км.

История 
Возник в связи со строительством железнодорожной магистрали БАМ — Тында — Беркакит.

Отнесён к категории рабочих посёлков в 1977 году.

С 30 ноября 2004 года посёлок административный центр городского поселения посёлок Золотинка.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство

Транспорт 
железнодорожная магистраль БАМ — Тында — Беркакит.

Примечания

Источники 
 https://web.archive.org/web/20080922014412/http://www.sitc.ru/monitoring/neryungri/zoloto.shtml
 terrus.ru — база данных России
	

Населённые пункты Нерюнгринского района
Посёлки городского типа Якутии